Станислав Иванович Гаврилюк () — бригадир опытного хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства, Шортандинский район Целиноградской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 23 июня 1938 года в Винницкой области Украинской ССР (ныне Украина). Украинец.

Работать на колхозных полях начал с раннего детства, а в 14 лет начал официальную трудовую деятельность. Полюбив труд хлебороба, поступил учиться в сельскохозяйственный техникум, чтобы стать агрономом. Окончил техникум.

С 1957 по 1960 год Станислав Иванович служил в рядах Советской Армии в Германии в городе Альтенбург.

После увольнения из Вооружённых Сил по комсомольской путёвке уехал осваивать целинные земли и в течение 40 лет трудился бригадиром опытного хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства (ВНИИЗХ) в Шортандинском районе Целиноградской (с 1992 года — Акмолинской) области Казахской ССР (с 1991 года — Республики Казахстан).

Занимался разработкой и внедрением почвозащитной системы земледелия, а также выведением новых сортов зерновых культур.

Свои первые награды С. И. Гаврилюк получил вскоре после приезда на целину в 1964 году — медаль «За освоение целинных земель» и орден Трудового Красного Знамени. За свой долгий нелёгкий жизненный путь Станислав Иванович также был награждён двумя орденами Ленина, медалями «За многолетний доблестный труд», «За заслуги перед республикой Казахстан», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».

Лауреат Государственной премии Казахской ССР, заслуженный работник Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств по продаже государству в 1980 году миллиарда пудов зерна и перевыполнении планов десятой пятилетки по производству и закупкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, Гаврилюку Станиславу Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Депутат Верховного Совета Казахской ССР 9-го и 13-го созывов.

Он также избирался депутатом 13-го и 16-го съездов компартии Казахстана, делегатом 25-го съезда КПСС, делегатом 17-го и 18-го съездов профсоюза СССР.

С 2003 по 2018 год Станислав Иванович проживал в городе Кореновске Краснодарского края.

Принимал активное участие в общественной жизни района, являлся председателем Ассоциации Героев Социалистического Труда района, членом Совета ветеранов.

Был членом президиума районного совета ветеранов, с 2005 года возглавлял Кореновский филиал краевой общественной организации «Герои Отечества». Постоянно уделял большое внимание воспитанию подрастающего поколения.

Умер 24 февраля 2018 года. Похоронен в  Краснодарского края.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (19.02.1981);
 Орден Ленина (24.12.1976)
 Орден Ленина (19.02.1981)
 Орден Трудового Красного Знамени (13.12.1972)
 Медаль «За трудовую доблесть» (31.12.1965)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (07.09.1995).

Память 
 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература 
 
 Хализев Н. В. Книга о нашей войне. — Краснодар, 2012.

Ссылки 
  
 Сборник биобиблиографических обзоров о кореновцах — Героях Социалистического Труда и Героях труда Кубани
 с сайта «Виртуальный Кореновск» 

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Делегаты XXV съезда КПСС